Mais uma Vez (álbum de Exaltasamba)
Mais uma Vez (álbum de Onda Choc)
"Mais uma Vez" (canção) de Renato Russo e Flávio Venturini.